Treball forçat, terme de presó acompanyat de treball físic obligatori.
 Esclavitud contemporània
 El servei laboral obligatori, o STO, a França i Bèlgica durant la Segona Guerra Mundial.
 Corvees.
 L'indigénat, treball forçós a les colònies franceses
 Treball forçós a la Unió Soviètica.
 El treball obligatori, obligat a les poblacions de les antigues colònies belgues, encara que fos pagat i obligatori només una part de l'any, especialment a Congo i Burundi